Comic Art
 Captain Comic
 Comic Relief
 Comic Sans
 Comics

Altri progetti